Kalaba ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Kalaba (* 1976), sambischer Politiker
 Rainford Kalaba (* 1986), sambischer Fußballspieler